Златни глобус за најбољег главног глумца у играном филму (драма) () једна је од награда Златни глобус која је почела да се додељује 1951. године. Пре тога додељивана је у категорији Најбољи главни глумац у играном филму, а од 1951. подељена је на две категорије, ову и Златни глобус за најбољег глумца у играном филму (мјузикл или комедија) .

Званични назив се мењао временом, а од 2005. године ова награда се зове -{Best Performance by an Actor in a Motion Picture-Drama}-.

Награђени и номиновани

1940-е

1950-е

1960-е

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Референце 

Филм, играни, драма, глумац, главни